Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in der britischen Hauptstadt London wurden insgesamt 18 Wettbewerbe im Radsport ausgetragen, je neun bei den Frauen und den Männern.

Vom 2. bis 10. August fanden im London Olympic Velodrome zehn Entscheidungen im Bahnradsport und im London Velopark zwei Entscheidungen im BMX, am 11. und 12. August in der Hadleigh Farm zwei Entscheidungen im Mountainbike und vom 28. Juli bis 1. August im Zentrum Londons (mit Start und Ziel auf der Prachtstraße The Mall) zwei Straßenrennen und rund um den Hampton Court Palace zwei Einzelzeitfahren statt.

Das Wettkampfprogramm für Frauen und Männer war identisch. Während das Programm für BMX, Mountainbike und Straßenradsport im Vergleich zu Peking 2008 gleich blieb, hatte das IOC das Wettkampfprogramm im Bahnradsport erheblich geändert. Das IOC beschloss am 10. Dezember 2009 auf der Sitzung in Lausanne, die Einerverfolgung und das Punktefahren für Frauen und Männer zu streichen, ebenso das Madison der Männer. Neu im Programm waren Omnium für Frauen und Männer sowie Keirin, Teamsprint und Mannschaftsverfolgung für Frauen. Damit wurde die Vorgabe umgesetzt, mehr Gleichberechtigung im Bahnradsport herzustellen. Ebenfalls neu war die Regelung, dass in jedem Bahnradsport-Einzelwettbewerb nur noch ein Athlet je NOK zugelassen war.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Männer

Straße

Straßenrennen 

Datum: 28. Juli 2012, 10:00 Uhr

In der Schlussphase des Rennens kam es an der Spitze des Rennens zu einem schweren Sturz des Schweizer Rennfahrers Fabian Cancellara, der insbesondere auch als Favorit für das folgende Zeitfahren galt. Trotz Verletzungen startete er beim Zeitfahren, konnte aber seine Goldmedaille von Peking nicht verteidigen.

Einzelzeitfahren 

Datum: 1. August 2012

Bahn

Teamsprint 

Datum: 2. August 2012

Ursprünglich waren für die deutsche Mannschaft René Enders, Maximilian Levy und Stefan Nimke nominiert. Nimke verletzte sich allerdings im letzten Aufwärmtraining vor dem Start, so dass Ersatzfahrer Förstemann kurzfristig eingesetzt werden und Levy auf dem für ihn ungewohnten dritten Platz im Team fahren musste.

Keirin 

Datum: 7. August 2012

Die Bronzemedaille für den dritten Platz wurde an Simon van Velthooven und Teun Mulder doppelt vergeben.

Mannschaftsverfolgung 

Datum: 2./3. August 2012

Sprint 

Datum: 4./5./6. August 2012

Omnium 

Datum: 4./5. August 2012

BMX 

Finale: 10. August 2012

Mountainbike 

Datum: 12. August 2012

Ergebnisse Frauen

Straße

Straßenrennen 

Datum: 29. Juli 2012, 11:00 Uhr

Einzelzeitfahren 

Datum: 1. August 2012

Bahn

Teamsprint 

Datum: 2. August 2012

In der ersten Runde des Wettbewerbs stellten die chinesischen Fahrerinnen Gong und Guo einen neuen Weltrekord über 32,422 s auf und unterboten damit die alte Bestmarke, die Miriam Welte und Kristina Vogel bei den Bahn-Weltmeisterschaften im April 2012 aufgestellt hatten.

In dieser ersten Runde, deren darin erzielte Zeiten über die Zusammensetzung der Finalrennen um die ersten vier Plätze entscheiden, fuhren Welte und Vogel die drittbeste Zeit, was sie für das Rennen um Bronze qualifizierte. Da aber das englische Duo aus Victoria Pendleton und Jessica Varnish, das die zweitbeste Zeit erreicht hatte, wegen eines Wechselfehlers auf den achten Platz zurückgesetzt wurde, kamen die beiden deutschen Fahrerinnen ins Finale. In diesem Rennen verloren sie zunächst gegen die Chinesinnen Gong und Guo, die aber ihrerseits wegen eines Wechselfehlers relegiert wurden, so dass Welte und Vogel Gold errangen.

Keirin 

Datum: 3. August 2012

Mannschaftsverfolgung 

Datum: 3./4. August 2012

Während der Qualifikation stellten die drei britischen Sportlerinnen Danielle King, Laura Trott und Joanna Rowsell einen neuen Weltrekord über 3:15,669 min auf und verbesserten damit ihre eigene Weltbestmarke von den UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2012 im April. Im Finale verbesserte das britische Trio seinen anderthalb Stunden alten Weltrekord erneut auf 3:14,051 min.

Sprint 

Datum: 5./6./7. August 2012

Omnium 

Datum: 6./7. August 2012

BMX 

Finale: 10. August 2012

Mountainbike 

Datum: 11. August 2012

Medaillenspiegel

Qualifikation

Bahnradsport

Qualifikationskriterien 
Es werden 188 Athleten an den Wettbewerben teilnehmen, 84 Frauen und 104 Männer. Jedes NOK konnte maximal neun Quotenplätze bei den Männern und sieben bei den Frauen erreichen. In allen Wettbewerben kann maximal ein Athlet bzw. eine Mannschaft eines NOKs starten. Die folgenden Qualifikationskriterien galten für beide Geschlechter. Entscheidend für die Vergabe von Quotenplätzen war die UCI-Bahnrad-Nationenwertung, in die die Ergebnisse der UCI-Bahnrad-Weltmeisterschaften 2011 und 2012, die Welt-Cups 2010/2011 und 2011/2012 sowie die kontinentalen Meisterschaften 2011 und 2012 einflossen.

Im Teamsprint und in der Mannschaftsverfolgung erhielten die zehn besten NOKs, im Omnium die 18 besten NOKs einen Quotenplatz. Alle im Teamsprint qualifizierten Mannschaften erhielten außerdem einen Quotenplatz für die Wettbewerbe Sprint und Keirin, zusätzlich wurden in diesen Disziplinen acht Quotenplätze über die Nationenwertung vergeben. Für jeden Wettbewerb war die Zahl der NOKs eines Kontinentalverbandes begrenzt, so dass in allen Wettbewerben NOKs aus unterschiedlichen Kontinentalverbänden startberechtigt sind.

Nationenwertung 
Endstand in der UCI-Bahnrad-Nationenwertung. Kontinentale Maximalquoten wurden bereits berücksichtigt, sodass alle aufgeführten NOKs in den entsprechenden Disziplinen Quotenplätze gewonnen haben.

¹ = Qualifiziert über Teamsprint-Wertung.

Straßenradsport

Qualifikationskriterien 
212 Athleten werden an den Wettbewerben teilnehmen, darunter 67 Frauen und 145 Männer. Jedes NOK konnte maximal vier Quotenplätze bei den Frauen und fünf bei den Männern erreichen. Entscheidend für die Vergabe von Quotenplätze war die UCI-Straßenrad-Nationen-Weltrangliste.

Straßenrennen 
Bei den Frauen bekamen die NOKs auf den Plätzen eins bis fünf vier, jene auf den Plätzen vier bis dreizehn drei und jene auf den Plätzen 14 bis 24 zwei Quotenplätze. Jeweils einen Quotenplatz bekam die Siegerin der kontinentalen Meisterschaften aus Afrika, Asien und Amerika. War diese bereits über die Nationen-Weltrangliste qualifiziert, rückte die nächste Athletin nach, deren NOK keinen Quotenplatz erreicht hatte.

Bei den Männern bekamen die NOKs auf den Plätzen eins bis zehn fünf und jene auf den Plätzen 11 bis 15 vier Quotenplätze. Darüber hinaus wurden an die besten NOKs der einzelnen Kontinentalverbände Quotenplätze vergeben. Dafür wurden zunächst jene NOKs aussortiert, die über die Weltrangliste bereits Quotenplätze erreicht hatten. Dann bekam aus Afrika das bestplatzierte NOK drei und das zweitplatzierte zwei Quotenplätze. Aus Amerika bekamen die drei bestplatzierten NOKs je drei und jene auf den Plätzen vier bis sechs je zwei Quotenplätze. Aus Asien bekam das bestplatzierte NOK drei und jene auf den Plätzen zwei bis vier je zwei Quotenplätze. Aus Europa bekamen die NOKs auf den Plätzen eins bis sechs je drei und jene auf den Plätzen 7 bis 16 je zwei Quotenplätze. Aus Ozeanien bekam schließlich das bestplatzierte NOK zwei Quotenplätze. Die letzten Quotenplätze gingen an die ersten beiden Athleten der kontinentalen Meisterschaften des Jahres 2011 aus Afrika, Asien und Amerika bzw., wenn diese bereits über ihr NOK einen Quotenplatz erreichen konnten, die nächstfolgenden Athleten ohne Quotenplatz.

Einzelzeitfahren 
Beim Einzelzeitfahren konnten maximal zwei Athleten pro NOK antreten. Es dürfen nur Athleten eingesetzt werden, die auch beim Straßenrennen an den Start gegangen sind.

Bei den Frauen durften die ersten 15 NOKs der Weltrangliste jeweils eine Athletin stellen. Weitere Startplätze wurden an die ersten zehn Athletinnen im Einzelzeitfahren der UCI-Straßenrad-Weltmeisterschaftem 2011 vergeben. Bei den Männern sollte hingegen eine Nationen-Weltrangliste speziell für Einzelzeitfahren zu Rate gezogen werden, schließlich griff man aber auch hier auf die allgemeine Weltrangliste zurück. Die ersten 15 NOKs dieser Rangliste durften jeweils einen Athleten nominieren, ebenso das beste noch nicht qualifizierte NOK aus Ozeanien und Afrika, die zwei besten aus Asien, die vier besten aus Amerika und die sieben besten aus Europa. Weitere Quotenplätze wurden an die zehn bestplatzierten Athleten beim Einzelzeitfahren der UCI-Weltmeisterschaften 2011 vergeben.

Qualifikationswettkämpfe 
Männer
 Afrikameisterschaften in , 10. bis 14. November 2010
 Asienmeisterschaften in , 9. bis 19. Februar 2011
  Amerikameisterschaften in , 3. bis 7. Mai 2011
 Straßen-Weltmeisterschaften in , 19. bis 25. September 2011
 UCI WorldTour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
 UCI Africa Tour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
 UCI America Tour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
 UCI Asia Tour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
 UCI Europe Tour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
 UCI Oceania Tour 2011 zum Stichtag 1. November 2011
Frauen
 Straßen-Weltmeisterschaften in , 19. bis 25. September 2011
 Afrikameisterschaften in , 9. bis 13. November 2011
 Asienmeisterschaften in , 14. bis 18. Februar 2012
 Panamerikameisterschaften in , 9. bis 11. März 2012
 UCI World Tour zum Stichtag 31. Mai 2012

BMX

Qualifikationskriterien 
48 Athleten werden an den Wettbewerben teilnehmen, darunter 16 Frauen und 32 Männer. Zwei Quotenplätze waren dem gastgebenden NOK vorbehalten und weitere zwei Quotenplätze konnte die UCI per Einladung vergeben. Pro NOK können maximal zwei Frauen und drei Männer teilnehmen. Für die Vergabe der Quotenplätze wurde die UCI-Nationen-Weltrangliste zum Stichtag 28. Mai 2012 herangezogen.

Bei den Frauen bekamen die NOKs auf den Plätzen eins bis vier der Weltrangliste je zwei Quotenplätze und jene auf den Plätzen fünf bis sieben je einen Quotenplatz. Jeweils noch einen Quotenplatz bekamen die besten drei Athletinnen der UCI-BMX-Weltmeisterschaften, deren NOK über die Weltrangliste keinen Quotenplatz erreichen konnte. Bei den Männern bekamen die NOKs auf Platz eins bis fünf der Weltrangliste jeweils drei Quotenplätze, jene auf den Plätzen sechs bis acht je zwei Quotenplätze und jene auf Platz neun bis elf je einen Quotenplatz. Jeweils noch einen Quotenplatz bekamen die besten sechs Athleten der UCI-BMX-Weltmeisterschaften, deren NOK über die Weltrangliste keinen Quotenplatz erreichen konnte.

Liste der Qualifikationswettkämpfe:
 BMX-Weltmeisterschaften 2012 in , 25. bis 27. Mai 2012
 UCI-Nationenwertung zum Stichtag 28. Mai 2012

Nationenwertung 
Endstand in der UCI-BMX-Nationenwertung.

Anhand der Platzierungen bei den BMX-Weltmeisterschaften gewannen zudem bei den Frauen Brasilien, Litauen und Venezuela und bei den Männern Südafrika, die Schweiz, Belgien, die Philippinen, Brasilien und Dänemark einen Quotenplatz. Hinzu kam jeweils ein Startplatz für den Gastgeber Großbritannien. Da sich aus allen Kontinenten regulär Athleten qualifizieren konnten, vergab die UCI keine Startplätze per Einladung. Stattdessen erhielt, anhand der Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften, bei den Frauen Lettland und bei den Männern Ecuador die frei werdenden Quotenplätze.

Mountainbike

Qualifikationskriterien 
Es werden 80 Athleten an den Wettbewerben teilnehmen, 30 Frauen und 50 Männer. Jedes NOK kann maximal zwei Frauen und drei Männer einsetzen. Bei den Frauen bekamen die NOKs, die in der UCI-Olympiaqualifikations-Weltrangliste auf Platz eins bis acht standen, je zwei Quotenplätze und jene auf Platz neun bis 18 je einen Quotenplatz. Jeweils einen Quotenplatz erhielten die Siegerin der kontinentalen Meisterschaften aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien. Bei den Männern bekamen die NOKs, die in der Weltrangliste auf Platz eins bis fünf stehen, je drei Quotenplätze, jene auf Platz sechs bis 13 jeweils zwei Quotenplätze und die NOKs auf Platz 14 bis 24 jeweils einen Quotenplatz. Die beiden erstplatzierten Athleten der kontinentalen Meisterschaften aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien bekamen schließlich noch jeweils einen Quotenplatz. Hatten die NOKs der Gewinner der kontinentalen Meisterschaften bereits über die Weltrangliste einen Quotenplatz erreicht, ging das Startrecht weiter an den nächstfolgenden Athleten ohne Quotenplatz. Stichtag der Weltranglisten war der 23. Mai 2012.

Liste der Qualifikationswettkämpfe:
 Afrikameisterschaften in , 12. bis 13. Februar 2011
 Ozeanienmeisterschaften in , 18. bis 20. März 2011
 Panamerikameisterschaften in , 1. bis 3. April 2011
 Asienmeisterschaften in , 10. bis 12. Juni 2011
 UCI-Olympiaqualifikations-Nationenwertung zum Stichtag 23. Mai 2012

Nationenwertung 
Endstand in der UCI-Mountainbike-Olympiaqualifikation-Nationenwertung.

Über die kontinentalen Meisterschaften erhielten bei den Frauen Südafrika, Kolumbien, China und Australien jeweils einen Quotenplatz, bei den Männern gingen die Quotenplätze an Namibia, Ruanda, Kolumbien, Costa Rica, Hongkong, China, Neuseeland und Guam.

Gewonnene Quotenplätze 

Für das Straßenrennen der Männer erhielten die NOKs aus Syrien, Finnland, Georgien und Moldawien jeweils einen Quotenplatz per Einladung.

Aufgebote

Deutschland

Frauen 
 Straßenrennen: Judith Arndt (München), Claudia Häusler (München), Ina-Yoko Teutenberg (Düsseldorf), Trixi Worrack (Dissen)
 Bahn (Kurzzeit): Kristina Vogel (Erfurt), Miriam Welte (Kaiserslautern), Stephanie Pohl (Cottbus) (Ersatzfahrerin)
 Bahn (Ausdauer): Judith Arndt (München), Charlotte Becker (Berlin), Lisa Brennauer (Durach), Madeleine Sandig (Cottbus) (Ersatzfahrerin)
 Mountainbike: Adelheid Morath (Freiburg), Sabine Spitz (Murg-Niederhof)

Männer 
 Straßenrennen: John Degenkolb (Erfurt), Bert Grabsch (Kreuzlingen/SUI), André Greipel (Kreuzlingen/SUI), Tony Martin (Kreuzlingen/SUI), Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel)
 Bahn (Kurzzeit): René Enders (Erfurt), Robert Förstemann (Gera), Maximilian Levy (Cottbus), Stefan Nimke (Schwerin)
 Omnium: Roger Kluge (Cottbus)
 Mountainbike: Manuel Fumic (Stuttgart), Moritz Milatz (Freiburg)
 BMX: Maik Baier (Walheim), Luis Brethauer (Reutlingen)

Schweiz 
 Straßenrennen: Michael Albasini (Gais), Fabian Cancellara (Ittigen), Martin Elmiger (Zug), Grégory Rast (Cham), Michael Schär (Sursee), Martin Kohler (Vilters) (Ersatzfahrer)
 Einzelzeitfahren: Fabian Cancellara (Ittigen), Michael Albasini (Gais)
 BMX: Roger Rinderknecht
 Mountainbike: Katrin Leumann, Esther Süss, Ralph Näf, Nino Schurter, Florian Vogel

Österreich 
 Straßenrennen: Bernhard Eisel, Daniel Schorn, Thomas Rohregger (Ersatzfahrer), Matthias Brändle (Ersatzfahrer)
 Mountainbike: Karl Markt und Alexander Gehbauer (Männer), Elisabeth Osl (Frauen)

Weblinks

Einzelnachweise 

Radsport